Eine äußere Zustandsgröße eines thermodynamischen Systems ist eine Zustandsgröße, die nur von den generalisierten Koordinaten äußerer Körper abhängt, mit denen das System wechselwirkt.

Äußere Zustandsgrößen sind z. B. die Stärke des Schwerefeldes, wenn sich ein Gas im Erdfeld befindet.

Siehe auch 
 Innere Zustandsgröße

Literatur 
 Boris M. Jaworski, Andrej A. Detlaf: Physik griffbereit: Definitionen – Gesetze – Theorien; Seite 147f. Springer-Verlag, 2013, ISBN 9783322850447.

Aussere Zustandsgrosse